Семю́р-ан-Брійонне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 140 км на південний захід від Діжона, 60 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 248 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 539,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Персоналії 
 Генрієтта д'Анжевіль (1794—1871) — друга жінка, яка піднялася на Монблан.

Посилання 

 Семюр-ан-Брійонне на сайті французького Національного інституту географії
 Семюр-ан-Брійонне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Семюр-ан-Брійонне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Семюр-ан-Брійонне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Семюр-ан-Брійонне на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара